Semirostrum ceruttii — вид вымерших зубатых китов из семейства морских свиней, единственный в роде Semirostrum. Существовал от 5 до 1,5 миллионов лет назад в эпоху плиоцена. Этот вид отличается чрезвычайно длинным симфизом на нижней челюсти, достигающим в длину 85 сантиметров, в то время как у современной морской свиньи длина рыла составляет 1-2 сантиметра. Основная гипотеза относительно его предназначения заключается в том, что Semirostrum ceruttii «вспахивал» ил в устьях рек и на морских мелководьях современной Калифорнии в поисках пищи. Этимология родового названия «половина клюва», поскольку верхняя челюсть животного была вдвое короче нижней.

Филогения 
Кладограмма согласно Colpaert et al., 2014:

Примечания 

†
Вымершие зубатые киты
†
Фоссилии, описанные в 2014 году
Млекопитающие плиоцена
Фоссилии из плиоценовых отложений США